Beebe Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beebe Hill (Connecticut)
 Beebe Hill (Massachusetts)
 Beebe Hill (New Hampshire)
 Beebe Hill (Allegany County, New York)
 Beebe Hill (Columbia County, New York)